A segunda temporada da série Morangos com Açúcar estreou em 2004, na TVI.Os protagonistas foram Pedro Teixeira, no papel de Simão, e Cláudia Vieira, no papel de Ana Luísa. A trama teve seus direitos adquiridos pela Rede TV, que a comprou da Band.

A série marcou também o início da mediatização do grupo D'ZRT, cujos quatro personagens também entram na trama causando furor.

Sinopse 
Ana Luísa e Simão conhecem-se na pista de motocross, na véspera do primeiro dia de aulas. São ambos pilotos e defrontam-se numa corrida, que Ana Luísa vence. O primeiro olhar entre ambos marca o início de um amor, mas que levará algum tempo a definir-se. O problema é que Simão namora com Carlota Antunes. Ela é uma rapariga que veio com ele para o Colégio da Barra.

Ana Luísa Rocha tem 17 anos e chega ao Colégio da Barra, beneficiando da Bolsa Martim Moura Bastos, uma ideia que Pipo e Constança decidiram pôr em marcha e que permite a alunos com menos posses estudarem no colégio.

Simão Navarro é estudante. Entra no Colégio da Barra para fazer o 12º Ano, à revelia do pai, o Coronel Luís Navarro, que preferia que ele frequentasse o Colégio Militar.

Ana Luísa e Simão são os líderes dos dois novos grupos de alunos do Colégio. As origens sociais criam de imediato uma rivalidade que começa logo no primeiro encontro, no átrio do Colégio.

Desporto principal: Motocross

Autores 
Uma novela da Casa da Criação
 Escrita por: Inês Gomes, João Matos, Lígia Dias, Elisabete Moreira, Raquel Palermo, Sara Rodrigues, Pedro Lopes
 Coordenação: Margarida Carpinteiro

Elenco

Banda Sonora

Morangos Com Açúcar - 2ª Série 
 Mesmo Sem Saber - Lulla Bye
 Curtain Falls - Blue
 Tangled Up In Me - Syke Sweetnan
 Turn Me On - Kevin Lyttle
 Para Mim Tanto Me Faz - D'ZRT
 Ainda Acredito - Patrícia Candoso
 Pump It Up - Danzel
Get it out - JoJo
 We're Unbreakable - Anna Sahlene
 Sinto-te Aqui - Paula Teixeira
 Hurricane Season - Deep Insight
 Paranormal Sun - Paranormal
 Picture of My Own - Fingertips
 Palavra da Razão - João Portugal
 Lena - Boss AC
 Oh Não Diz-me Quando - Milénio
 Descobrir Horizontes - Ménito Ramos
 I'm a Fool - Marieke
 Respect Peace - Find
 Pleasure - Blister
Di-rect - Dont Kill Me Tonight
Natasha Thomas - It's Over Now
Tema instrumental - Tema de Vanda
Must Go On C21 Bonus
Dee Dee Forever Bonus

Morang'Ice 
 I Don't Want To Talk About It - D'ZRT
 Baby It's You - Jojo
 Last Drop - Kevin Lyttle
 Move Ya Body - Ninja Sky Feat Jabba
 Tempted to Touch - Rupee
 Hole in The Head - Sugababes
 Baza Baza - Boss AC
 Obsesión Si Es Amor - 3rd Wish feat Baby Bash
 I'm Still in Love - Sean Paul & Sasha
 Eu Sou Como Um Livro - Patrícia Candoso
 The Reason - Hoobastank
 Creeps - Anna Sahlene
 The Weekend - Michael Gray
 Remember - Summerlove
 Saturday Night - The Underdog Project
 Despre Tine - O-Zone
 Gotta Get Away - Fonzie
 Forbidance - Lulla Bye

Morangos com Açúcar - Os Temas da 2ª Série de Verão 
 É Muita Fruta - Os Moleques
 Gasolina - Daddy Yankee
 Nací Orishas - Orishas
 Hip Hop - Boss AC
 Todo o Tempo - D'ZRT
 Creeps - Anna Sahlene
 Eu Não Sei - Expensive Soul
 Brother Joe - Cool Hipnoise
 Apenas 1 Amigo- Diana
 Nothing Hurts Like Love - Daniel Bedingfield
 If You Give Up - Hands on Approach
 When You Believe - Belinda More
 Só Quero é Dançar - Gutto
 Ter Alguém - Peste & Sida
 Eu Não Paro - Mito
 Paz e Amor - Projecto X
 Modern Times - J-Five

Ligações externas 
 

Morangos com Açúcar
2004 na televisão em Portugal
Programas do canal Biggs